

Sigle 
 Carta d'identità elettronica
 Centro di identificazione ed espulsione – nuova denominazione del Centro di permanenza temporanea 
 Commission Internationale de l'Éclairage – Commissione Internazionale per l'Illuminazione
 Corpus Inscriptionum Etruscarum

Codici 
 CIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Collie (Australia)
 cie – codice ISO 639-3 della lingua cineni

Altro 
 Cie – abbreviazione di Compagnie nella denominazione di società nei paesi di lingua francese

CIE-(counterimmunoelettroforesi)